39-й меридиан восточной долготы — линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 39 градусов к востоку, проходящая от Северного полюса через Северный Ледовитый океан, Европу, Азию, Африку, Индийский океан, Южный океан и Антарктиду до Южного полюса и образующая ортодромию с 141-м меридианом западной долготы.

Начиная с Северного полюса и в южном направлении к Южному полюсу 39-й меридиан восточной долготы проходит через:
{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Координаты
! scope="col" | Страны, территории и моря
! scope="col" | Примечания
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Северный Ледовитый океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Баренцево море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Кольский полуостров
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Белое море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Азовское море
| style="background:#b0e0e6;" | Таганрогский залив
|-
| 
! scope="row" | 
| Проходя к востоку от Краснодара (at )
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Чёрное море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Красное море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Красное море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Проходя к востоку от Асмэры
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign="top"
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Занзибарский пролив
| style="background:#b0e0e6;" | Между материковой частью Танзании и островом Занзибар
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Индийский океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Южный океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | Антарктида
| Земля Королевы Мод, на которую претендует 
|-
|}

См. также 
 38-й меридиан восточной долготы
 40-й меридиан восточной долготы

Долгота